Armengaud ist der Familienname folgender Personen:

 André Armengaud (1920–1980), französischer Historiker
 Paul-François-Maurice Armengaud (1879–1970), französischer General